Kunowitz ist der deutsche Name von

 Kunovice, Stadt im Okres Uherské Hradiště, Tschechien 
 Kunovice u Valašského Meziříčí, Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien

Kunowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dietrich von Kunowitz (1624–1700), Landgräflicher Regierungspräsident und Konsistorialpräsident